El Príncipe Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen (en alemán Anton prinz von Hohenzollern-Sigmaringen; 7 de octubre de 1841, Sigmaringen - 5 de agosto de 1866, Königgrätz) fue el tercer hijo del Príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen y Josefina de Baden y un miembro de la casa principesca de Hohenzollern-Sigmaringen. Su hermano mayor Carlos fue más tarde nombrado rey de Rumanía como Carlos I, su hermana Estefanía fue también reina de Portugal y la candidatura de su hermano Leopoldo al trono de España (vacante desde la revolución de 1868) fue el origen de la guerra franco-prusiana de 1870.

Biografía 

Adolescente, el Príncipe Antonio estudió arqueología. Él y su hermano Federico acompañaron al barón Carlos de Mayenfisch en sus investigaciones en los alrededores de Sigmaringen, donde fue descubierto un fuerte romano. En 1859, a los dieciocho años,  se une al ejército en calidad de teniente segundo en el 1.º Regimiento de Infantería de la Guardia Prusiana.
 

En 1866, participa activamente en la guerra austro-prusiana. Durante la batalla de Sadowa, logra capturar la bandera del regimiento austríaco Coronini, pero durante el ataque decisivo sobre las alturas de Chlum, es alcanzado por cuatro balas en la pierna. Remus von Woyrsch, posteriormente mariscal de campo, le salva del campo de batalla. Cuando se dispone a aplicar al príncipe un vendaje de urgencia, ambos son capturados por los austríacos, aunque son liberados inmediatamente después. Las heridas son incurables y el príncipe termina por sucumbir treinta y tres días más tarde en un lazareto.

Títulos 
 7 de octubre de 1841 - 5 de agosto de 1866: Su Alteza Real el Príncipe Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Personas de la guerra austro-prusiana
Nacidos en Baden-Wurtemberg
Fallecidos en Hradec Králové